Rabasa puede referirse a:

 Rabasa, barrio de la ciudad española de Alicante.
 Emilio Rabasa, abogado, escritor y político mexicano del siglo XIX.
 El nombre común de la planta Rumex pulcher.
 Bicicletas Rabasa, empresa de bicicletas española.